
Molekulska formula -{C20H26N4O5S}- se može odnositi na:

 Niperotidin
 Diabenor, -{N}--(2-{4-[(Cikloheksilkarbamoil)sulfamoil]fenil}etil)-5-metil-1,2-oksazol-3-karboksamid